

Geografia 
 Basilicata
 Salandra – comune italiano della provincia di Matera

Persone 
 Antonio Salandra – politico e giurista italiano, Presidente del Consiglio dei ministri col Governo Salandra I e il Governo Salandra II
 Friedrich Revertera von Salandra – diplomatico, politico e nobile austriaco
 Serafino della Salandra – poeta italiano

Altro 
 Ita Salandra – società di calcio a 5 femminile italiana con sede a Matera